Pickering este un nume de familie destul de frecvent în țările de limbă engleză. Este purtat de:
 Adrienne Pickering (1981 - ), Actriță Australiană
 Andrew Pickering, Sociolog și istoric al științei
 Bill Pickering (1901 - ), Fost fotbalist profesionist Englez
 Calvin Pickering (1976 - ), Jucător de baseball American
 Charles Pickering (naturalist) (1805  1878), Doctor și naturalist
 Charles W. Pickering (1937 - ), Judecător American din sistemul curților de apel
 Charlie Pickering (1977 - ), Comediant Australian
 Charles W. "Chip" Pickering (născut 1963), Fiul judecătorului și Reprezentantul American din Mississippi
 Chris Pickering, Muzician Australian de country alternativ
 Craig Pickering (1986-prezent), Alergător Englez
 Donald Pickering (1933-prezent), Actor Englez
 Edward Charles Pickering (1846–1919), Astronom
 Frederick Brian Pickering, Metalurgist Englez
 Sir James Pickering, Politician Englez al secolului 14
 Jack Pickering (1908-1977), Fotbalist Englez care a jucat pentru Sheffield United F.C.
 John Pickering (1737-1805), Judecător American
 John Pickering (football manager), Administrator Englez de fotbal
 Karen Pickering (1971-present), Campion Englez de înot
 Larry Pickering (1942-present), Caricaturist politic Australian
 Liam Pickering (1968-present), Fotbalist de Australian Rules
 Lionel Pickering (1932-2006), Proprietar Englez al clubului de fotbal Derby County
 Nick Pickering (1963-present), Fotbalist Englez
 Spencer U. Pickering, (1858–1920) Chimist fizic
 Samuel F. Pickering Jr., Profesor Englez al Universității Connecticut pe baza căruia personajul John Keating a fost bazat în filmul Dead Poets Society
 Binecuvântatul Thomas Pickering (1621–1679), Poslușnic Englez Benedictin și martir
 Thomas J. Pickering, Politician American
 Thomas R. Pickering, Politician American
 Timothy Pickering (1745–1829), al treilea Secretar de Stat al Statelor Unite, Postmaster General, și om al statului Massachusetts

Vezi și 
William Pickering (dezambiguizare)